Бедфорд () — город в США, в округе Мидлсекс, штат Массачусетс. Население — 42 844 человек (2010).

Демография 

Согласно переписи 2010 года, в городе проживало 13 320 человека в 5 130 домохозяйствах в составе 3 618 семей.

Расовый состав населения:
 85,9 % — белых
 9,4 % — азиатов
 2,3 % — черных или афроамериканцев
 0,1 % — выходцев с тихоокеанских островов
 0,1 % — коренных американцев
К двум или более расам принадлежало 1,8 %. Доля испаноязычных составляла 2,7 % от всех жителей.

По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 23,3 % — лица моложе 18 лет, 58,1 % — лица в возрасте 18-64 лет, 18,6 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Медиана возраста жителя составляла 45,1 года. На 100 лиц женского пола в городе приходилось 99,8 мужчин; на 100 женщин в возрасте от 18 лет и старше — 98,0 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство составил 153 074 доллара США (медиана — 125 208), а средний доход на одну семью — 170 594 доллары (медиана — 149 358). Медиана доходов составляла 106 716 долларов для мужчин и 75 685 долларов для женщин. За чертой бедности находились 2,5 % лиц, в том числе 1,0 % детей в возрасте до 18 лет и 5,1 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Гражданское трудоустроено население составляло 7084 лица. Основные отрасли занятости: образование, охрана здоровья и социальная помощь — 28,7 %, ученые, специалисты, менеджеры — 27,6 %, производство — 14,1 %, искусство, развлечения и отдых — 6,7 %.

Примечания

Ссылки 

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Мидлсекс (Массачусетс)